Каримнагар:

 Каримнагар — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
  Каримнагар — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.